Penisola Sorrentina peut désigner : 
 La péninsule de Sorrente, (en italien, Penisola sorrentina), une péninsule italienne s'avançant dans la mer Méditerranée en direction de l'ouest-sud-ouest, séparant la baie de Naples au nord-ouest du golfe de Salerne au sud.

Penisola Sorrentina est également l'appellation de produits agricoles de qualité reconnus, au niveau européen, d'origine protégée (AOP).

Originaire de Campanie, cette dénomination peut désigner ;
 L'huile , une huile extra-vierge d'olive à l'étiquette libellée Penisola Sorrentina suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta;
 Un vin produit dans la province de Naples, à l'étiquette libellée Penisola Sorrentina suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta, dont il existe diverses variétés :

Notes et références 

 

Cuisine campanienne